Cup of China 2015 — международный турнир по фигурному катанию, третий этап Гран-при сезона 2015/2016. Прошёл с 6 по 8 ноября 2015 года на льду «Столичного дворца спорта» (Пекин). Фигуристы выявили победителей в четырёх дисциплинах: мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.

Расписание

Результаты

Мужчины 
В короткой программе китайский одиночник Цзинь Боян стал первым фигуристом в истории, успешно выполнившим на соревнованиях каскад из четверного лутца и тройного тулупа.

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 

 
 Протокол соревнований на официальном сайте Международного союза конькобежцев.
 Превью турнира от Елены Вайцеховской на сайте sport-express.ru

2015 год в фигурном катании
Международные спортивные соревнования в Пекине
Фигурное катание в сезоне 2015/2016
Ноябрь 2015 года
Спорт в Китае в 2015 году